Дагдская волость () — одна из 26 территориальных единиц Краславского края Латвии. Граничит с Андрупенской, Асунской, Эзерниекской, Сваринской, Константиновской и Андзельской волостями своего края. Административным центром волости является село Озолини.

Ссылки 
 Официальный сайт Дагдского края

Примечания